Benedicto XIII puede hacer referencia a:
 Benedicto XIII (antipapa) (1328-1423), conocido como «Papa Luna», papa en la obediencia de Aviñón entre 1394 y 1423.
 Benedicto XIII (papa) (1649-1730), papa de la Iglesia católica entre 1724 y 1730.